L'Émeraude du désert (The Beggar of Volubilis) est le quatorzième volume de la série de romans écrits par Caroline Lawrence, Les Mystères romains, publié en France, aux éditions Milan, le . L'action de ce roman historique se situe sous la Rome antique. C'est, en , le dernier tome de la série à avoir été traduit en français.

Résumé

Parutions 
 Milan (Poche Histoire), ,

Lien externe 
 

Roman historique américain
Roman américain paru en 2010
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman historique se déroulant dans la Rome antique
Les Mystères romains